Алексе́й Ко́зырев:
 Козырев, Алексей Павлович (род. 1968) — российский философ и историк философии, педагог.
 Козырев, Алексей Сергеевич (род. 1944) — советский, российский писатель-драматург, сценарист и общественный деятель.